Kiliophora är ett släkte av svampar. Kiliophora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kiliophora